First State Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First State Bank (Kansas), ID-Nr. 82000417
 First State Bank (Minnesota), ID-Nr. 82003058
 First State Bank (Oklahoma), ID-Nr. 83004170